Kang Jung-woo este un muzician și actor sud-coreean.

Profile
Nume real: 강정우 / Kang Jung Woo
Cunoscut ca si :  Attack
Profesie: Muzician si actor
Data nasterii: 1985-Iun-15
locul nasterii: South Korea
Inaltime: 181 cm
Greutate: 67 kg
Semn astral: Gemeni
Grupa de sange: O

Seriale
Magnolia no Hana no Shita de (Fuji TV, 2007)
Delicious Gakuin (TV Tokyo, 2007)

Trivia
Limbi cunosvuta: coreana si japoneza
trupa: The TRAX
Musical talents: Bass, background vocal, and shouting vocal

Actori sud-coreeni